Víctor Toledo puede referirse a:

 Víctor Toledo, poeta mexicano
 Víctor Toledo Sandoval, ingeniero comercial chileno
 Víctor Manuel Toledo Manzur, biólogo mexicano y secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México.